El término Guadacorte puede referirse a:

Guadacorte, pedanía del municipio de Los Barrios (provincia de Cádiz, Andalucía, España).
Lago de Guadacorte, parque situado en esta localidad.
Río Guadacorte, corto río del Campo de Gibraltar, afluente del río Palmones
Marquesado de Guadacorte, título nobiliario.